La Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos, situada en el Campus de San Amaro, junto al antiguo Hospital militar (actual Centro de Salud «Las Huelgas») al lado del parral. Situado al oeste de la ciudad de Burgos desde 2015, aunque la facultad lleva activa desde 1997.

Historia 
La actual Facultad de Humanidades y Comunicación nació en 2015, por una división de la hasta entonces Facultad de Humanidades y Educación que tenía su sede en la C/ Villadiego, quedando ese edificio como sede de la nueva Facultad de Educación y pasándose a situarse esta facultad en el Paseo de los Comendadores, s/n.

Estudios 
En la Facultad de Ciencias Humanidades y Comunicación se imparten en la actualidad siguientes titulaciones de la Universidad de Burgos:

Véase también 
 Humanidades
 Facultad universitaria
 Universidad de Burgos

Referencias 

Facultades y escuelas de la Universidad de Burgos
Burgos